Кубок Канады () — название нескольких соревнований, проходящих в Канаде.

 Кубок Канады (хоккей) — мужской профессиональный
 Кубок Канады (велоспорт)
 Кубок Канады (кёрлинг) — мужской и женский
 Кубок Канады (софтбол) — женский
 Кубок Канады (регби) — женский
 Кубок Канады (рестлинг) — мужской и женский
 Кубок Канады (гольф)
 Кубок Канады (парусный спорт)